Hemetsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Hemetsberger, österreichische Wirtschaftswissenschaftlerin 
 Daniel Hemetsberger (* 1991), österreichischer Skirennläufer
 Gottfried Hemetsberger (* 1952), österreichischer Pianist und Musikpädagoge
 Helfried Hemetsberger (1936–2014), österreichischer Chemiker und Hochschullehrer
 Josef Hemetsberger, oberösterreichischer Landtagsabgeordneter (1967–1979)
 Leo Hemetsberger (* 1965), österreichischer Philosoph
 Rudolf Hemetsberger (* 1977), österreichischer Politiker (Grüne)
 Stella Hemetsberger (* 1999), österreichische Kickboxerin
 Wilhelm Hemetsberger (* 1958), Bankvorstand